Jugadores de cartas puede referirse a varios cuadros:
 Jugadores de cartas, de Caravaggio
 Jugadores de naipes, de Goya
 Los jugadores de cartas, de Cézanne

Enlaces externos